Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Њу Орлеанс пеликансе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

Б

В

Г

Д

Е

К

М

Н

О

П

Р

С

Т

Х

Ч

Џ 

Кошаркаши Њу Орлеанс пеликанса
Списак кошаркаша НБА клубова